Henri Bergé puede aludir a diferentes personas:

 Henri Bergé, ilustrador y decorador modernista francés.
 Henri Bergé, escritor belga.
 Henri Bergé, general francés del siglo XIX.